El término Elche puede referirse a:

Geografía
:
Elche: ciudad de la provincia de Alicante;
Elche de la Sierra: municipio de la provincia de Albacete.

Otros
Elches: cristianos (habitualmente cautivos) que se convertían al islam a finales de la Edad Media;
Elche, un espíritu de la mitología mapuche;
Elche Club de Fútbol, club de fútbol español de la ciudad de Elche.